Калдыбек Сабденович Сабденов (; 20 сентября 1932, , Южно-Казахстанская область, КазССР, СССР — 25 июня 2022) — советский и казахский учёный в области ветеринарии и животноводства,  (1991),  (1989). Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР.

Биография 
Родился 20 сентября 1932 года на станции Жылга Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

В 1952 году окончил Капланбекский зооветтехникум, в 1957 году с отличием окончил Алма-Атинский зоотехнический ветеринарный институт.

Трудовую деятельность начал в 1957 году главным ветеринарным врачом Жангалинского района Западно-Казахстанской области.

С 1957 по 1962 год — главный ветеринарный врач Жангалинского района.

С 1962 по 1968 год — председатель колхоза «Бирлик», директор совхоза «Бирлик», начальник управления сельского хозяйства Фурмановского районного (ныне Казталовский район) Западно-Казахстанской области.

С 1968 по 1973 год — директор Казахского научно-исследовательского института животноводства.

С 1973 по 1977 год — начальник управления, первый заместитель начальника хозяйственного управления Алматинской области.

С 1978 по 1983 год — секретарь Алматинского областного комитета Компартии Казахстана.

С 1983 по 1996 год — ректор Алматинского зоотехническо-ветеринарного института.

С 1996 года — профессор Казахского национального аграрного университета.

Ректорская деятельность 
Когда Калдыбек Сабденович работал ректором (с 1983 по 1996 годы) в Алматинском зоотехническом и ветеринарном институте, были возобновлены фундаментальные научные изыскания, налажена учебно-методическая работа. Созданы условия для творческого роста сотрудников института, 100 человек защитили кандидатские, 34 человека-докторские диссертации.

Отремонтирован учебный корпус, построено 6-этажное учебно-практическое здание площадью 18 тыс. м², 2 общежития на 800 мест. Приобретено и установлено оборудование для 24 учебно-научных лабораторий. Улучшились материальные и социальные условия работников института, им выделено 128 квартир, а за счет средств института построен новый дом на 35 квартир.

Научные труды 
В 1975 году защитил кандидатскую, в 1991 году докторскую диссертации. В 1989 году присвоено звание профессора.

Автор 260 научных трудов, 5 монографий, 6 учебников и учебных пособий, имеет 25 авторских свидетельств и патентов.

Учёный подготовил 7 докторов, 10 кандидатов наук, сформировал свою научную школу.

Награды и звания 

 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта» (дважды)
 Почётная грамота Верховного Совета Казахской ССР
 Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР
 Нагрудный знак «Изобретатель СССР»
 Медаль «За освоение целинных земель» (дважды)
 Медаль «Ветеран труда»
 Серебряная медаль ВДНХ СССР (четырехкратный)
 Бронзовая медаль ВДНХ СССР (трехкратный)
 Орден Курмет (Казахстан)
 Орден Парасат (Указ президента РК от 29 ноября 2019 года)
 Медаль «Астана» (1998)
 Медаль «50 лет Целине» (2004)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Почётный гражданин Алматинской области и Жангалинского района Западно-Казахстанской области
 Почётный профессор Казахского национального аграрного университета (2012) и др.

Примечания

Ссылки 
 Сабденов Калдыбек Сабденович на официальном сайте Казахского национального аграрного университета

Выпускники Алма-Атинского зооветеринарного института
Ветеринары СССР
Ветеринары Казахстана
Заслуженные работники сельского хозяйства Казахской ССР
Преподаватели Алма-Атинского зооветеринарного института
Преподаватели Казахского национального аграрного университета
Почётные граждане Алматинской области
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Директора совхозов
Ректоры вузов Казахстана